Pfarrkirche Langerwehe steht für folgende Kirchen in Langerwehe, Nordrhein-Westfalen:

 St. Martin (Langerwehe), neue Pfarrkirche von 1907
 Alte Kirche auf dem Rymelsberg, alte Pfarrkirche des Hl. Martin